Котаня́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Котанян, Айк Артёмович (род. 1951) — армянский политик.
 Котанян, Микаел Хачикович (1927—1999) — армянский научный, общественный и политический деятель.